Twee historische Orden droegen of dragen deze naam: 

Orde van de Verkondiging (Savoye) 1362 - heden
Orde van de Verkondiging (Frankrijk) 1619 - ongeveer 1630